Конституционный референдум 2005 года состоялся 25 мая 2005 года в Египте. Референдум был посвящен предлагаемому изменению конституции Египта, которое установит прямые выборы президента страны . Оппозиционные партии призвали бойкотировать голосование, которое было принято подавляющим большинством голосов.

Предыстория 
В соответствии с действующей Конституцией народное собрание, нижняя палата тогдашнего двухпалатного парламента Египта, определило кандидата в президенты. Затем этот кандидат был утвержден народом на выборах. Действующий президент Хосни Мубарак победил на четырех выборах в 1981, 1987, 1993 и 1999 годах, получив не менее 95% голосов поддержки на каждом референдуме. к 2005 году усилилось международное и внутреннее давление, требующее реформ этого процесса, чтобы разрешить прямые выборы президента.

26 февраля 2005 года президент Мубарак призвал парламент внести поправки в статью 76 Конституции, с тем чтобы обеспечить возможность проведения выборов президента с участием нескольких кандидатов к президентским выборам, которые должны состояться позднее в этом году. Затем это изменение будет вынесено на референдум в мае. 10 мая парламент Египта подавляющим большинством голосов одобрил изменение Конституции 405 голосами против 34, и референдум был назначен на 25 мая.

Бланк 
На бланке было написано

Согласны ли вы внести поправки в статью 76 Конституции Арабской Республики Египет?

Компания 
Оппозиционные партии призвали избирателей бойкотировать референдум. Они выступали против жестких требований, которым должна была соответствовать измененная Конституция, чтобы кандидаты могли выставить свою кандидатуру на президентских выборах. в соответствии с предложенной поправкой независимые кандидаты должны будут получить поддержку 250 избранных членов советов и парламента, включая 65 из 444 членов Народного собрания Египта для того, чтобы стоять. Кандидаты от политических партий могут баллотироваться на предстоящих выборах в сентябре, но для будущих президентских выборов им придется завоевать 5% мест в Народном собрании, прежде чем они смогут выдвинуть своего кандидата. Политические партии также должны были бы существовать в течение пяти лет, прежде чем они могли бы выдвинуть своего кандидата на выборах. В советах и парламенте доминировали члены правящей Национально-демократической партии, и ни одна другая политическая партия тогда не соответствовала уровню 5%. В результате оппозиция заявила, что изменения не позволят кандидатам баллотироваться без разрешения правящей партии. наряду с легальными оппозиционными партиями запрещенная группа "Братья-мусульмане" также призвала избирателей бойкотировать голосование, назвав его бессмысленным.

Правительство назвало эту поправку историческим началом новой демократической эры. они заявили, что ограничения на то, кто может баллотироваться в качестве кандидата, необходимы для того, чтобы помешать кандидатам, которые будут использовать свое богатство для покупки голосов, и обеспечить, чтобы только кандидаты, имеющие серьезные шансы, могли баллотироваться.
24 мая пять ходатайств оппозиции о прекращении голосования были отклонены египетскими судебными

Голосование 
В день самого референдума были проведены демонстрации против жестких правил о том, кто сможет баллотироваться на будущих президентских выборах. Во время протестов в Каире демонстранты были избиты правительственными агентами и сторонниками. Наблюдатели сообщали о низкой явке на избирательные участки в столице Каире, но в сообщениях говорилось, что в других местах явка была больше.

Многие египтяне получили свободное от работы время, чтобы проголосовать, и губернатор Каира дал бесплатный общественный транспорт тем, кто показал свою регистрационную карточку избирателя. В ряде районов правительственные служащие были доставлены на автобусах на избирательные участки, чтобы проголосовать в поддержку президента Мубарака, который считается одной из главных причин, по которой люди голосуют " за " на референдуме. Официальные показатели явки-около 54% - оказались выше, чем на любых предыдущих президентских выборах.

Результаты

Последствия 
После референдума в докладе, подготовленном египетскими судьями для Каирского судейского синдиката, говорилось, что референдум был отмечен крупномасштабным мошенничеством и что его результаты были сфальсифицированы. Они сказали, что на избирательных участках, где они наблюдали за голосованием, наблюдалась лишь очень низкая явка, в то время как в районах, контролируемых государственными служащими, явка часто превышала 90%. Министерство внутренних дел , однако, отвергло эти утверждения, заявив, что люди на юге Египта оказались на высоком уровне из-за их интереса к голосованию.

Президентские выборы были проведены в соответствии с измененной Конституцией в сентябре 2005 года, и президент Мубарак был переизбран с более чем 88% голосов при низкой явке.

Референдумы 2005 года
Референдумы в Египте
Конституционные референдумы
2005 год в Египте
Май 2005 года